Sella (italienisch sella ‚Sattel‘) steht für:

 Sellagruppe, ein Gebirge in den Dolomiten
 Sellajoch, ein Gebirgspass in den Dolomiten
 Sella (Fluss), ein Fluss in der spanischen Region Asturien
 Sella Italiano, eine Pferderasse
 Sella Bank, eine Schweizer Privatbank
 Sella turcica, ein Abschnitt der menschlichen Schädelhöhle, siehe Fossa cranii media
 Sellapass, Passo della Sella, ein Gebirgspass im Gotthardmassiv in der Schweiz

Orte:
 Sella (Wüstung), eine ehemalige Landgemeinde in der  Königsbrücker Heide
 Sella (Grünewald), Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Grünewald
 Sella (Alicante), ein Ort in der spanischen Provinz Alicante
 Sella, Ortsteil der Gemeinde Rimella in der Provinz Vercelli, Italien

Sella ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Sella (1865–1907), italienischer Physiker
 Emanuele Sella (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Philippe Sella (* 1962), französischer Rugbyspieler
 Quintino Sella (1827–1884), italienischer Gelehrter, Politiker und Ökonom
 Seela Sella (* 1936), finnische Schauspielerin
 Vittorio Sella (1859–1943), italienischer Bergfotograf und Bergsteiger

Siehe auch:
 Sela
 Lago della Sella